Аббревиатура КЖ может означать:

 КЖ (Кран Железнодорожный) — обозначение железнодорожных подъёмных кранов
 КЖ (красный+жёлтый) — показание локомотивного светофора, указывающее на приближение поезда к напольному (находящемуся «в поле» — около пути) светофору с красным огнём.
 КЖ - в строительстве и проектировании "Конструкции железобетонные"
 КЖ — обозначение угля марки «коксовый жирный»